Jean Langlois peut désigner :
 Jean Langlois (?-1493), religieux français, calviniste, considéré comme hérétique, condamné et brûlé vif ;
 Jean Langlois, explorateur français qui découvrit la rivière Rupert et du lac Mistassini au Québec ;
 Jean Langlois (1824-1886), homme politique fédéral du Québec ;
  (1885-1973), général français ;
 Jean Langlois, architecte français ;
 Jean Langlois, physicien et ingénieur diplômé de l'ESPCI, 33 promotion.
 Jean-François Langlois (1808-1858), capitaine baleinier français